Ogre Battle se puede referir a:

Ogre Battle, una canción del grupo británico Queen de su álbum Queen II.
La serie de videojuegos Ogre Battle, que incluye los siguientes juegos:
Ogre Battle: The March of the Black Queen (1993)
Tactics Ogre: Let Us Cling Together (1995)
Ogre Battle 64: Person of Lordly Caliber (1999)
Ogre Battle: Legend of the Zenobia Prince (2000) 
Tactics Ogre: The Knight of Lodis (2001)